Parenthood steht für:

 Parenthood (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2010)
 Parenthood, Originaltitel der Filmkomödie Eine Wahnsinnsfamilie (1989)
 Parenthood, Originaltitel von Eine Wahnsinnsfamilie (Fernsehserie) (1990)